Keersop (beek), een zijbeek van de Nederlandse rivier de Dommel
 Keersop (Valkenswaard), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Valkenswaard